Иашви́ли (), Яшвили — грузинская фамилия. Известные носители:

Иашвили 
 Иашвили, Александр Мамулиевич (род. 1977) — грузинский футболист.
 Иашвили, Дмитрий (род. 1980) — французский регбист.
 Иашвили, Ираклий — известный бизнесмен, один из лидеров грузинской партии «Новые правые», заявивший в 2008 году об уходе из политики.
 Иашвили, Лили Михайловна (1920—1983) — грузинский композитор и педагог.
 Иашвили, Луарсаб Сейтович (1907) — грузинский скрипач, альтист, народный артист Грузинской ССР (1983), профессор Тбилисской консерватории (с 1947).
 Иашвили, Нана Луарсабовна (1949) — грузинская скрипачка, народная артистка Грузинской ССР (1988), 1-я премия на Международном конкурсе им. М. Лонг — Ж. Тибо (1967, Париж), с 1993 года профессор высшей музыкальной академии «Фолькванг» города Эссена, Германия
 Иашвили, Сандро (род. 1985) — грузинский футболист.

Яшвили 
 Яшвили, Маринэ Луарсабовна (1932—2012) — скрипачка.
 Яшвили, Паоло (1895—1937) — грузинский и советский поэт.

См. также 
 Яшвиль